Зааль () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Зааль, Альфред (1881—1951) — немецкий виолончелист и музыкальный педагог.
 Зааль, Макс (1882—1948) — немецкий арфист, пианист и музыкальный педагог.